A Faculdade de Psicologia da PUCRS (Fapsi) é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Seu curso de graduação em Psicologia foi o primeiro a ser criado na Região Sul do Brasil, tendo iniciado oficialmente suas atividades em 30 de junho de 1953.

Ocupa o prédio 11 da Universidade, juntamente com a Faculdade de Direito.

História 
Em setembro de 1950, o Conselho Universitário se reuniu para estudar a proposta do Prof. Dr. Victor de Brito Velho, professor de Psicologia Educacional no curso de Didática, de fundar um Instituto de Psicologia. Aprovada a proposta, o então reitor, Prof. Armando Pereira da Câmara, organizou as tarefas para criar, a bom termo, a nova unidade acadêmica.

A deliberação para a fundação do Instituto foi precedida por dois cursos do professor judeu - húngaro H. C. Bella Szèkely: "Análise e síntese psicopedagógica" e "Da psicanálise à análise existencial", além de conferências com temas como Que é o homem?, O futuro da psicanálise, Por que somos neuróticos, O sentido da vida e da morte, Amor e sexualidade e De criança a homem.

Esses eventos se iniciaram a 13 de maio e terminaram em 30 de junho de 1953, quando da inauguração do curso de pós-graduação em Psicologia, base do Instituto. Tal curso visava à prestação de assitência em três áreas de psicologia aplicada: escolar, organizacional e psicoterapia.

O primeiro diretor do Instituto foi o irmão Paulo Anísio Mosca de Carvalho, diplomado em Filosofia. Ele tomou a providência de estruturar o currículo, criando, no segundo semestre de 1953, o "Curso Preparatório de Psicologia", para o qual se matricularam 58 alunos. Em 1954, o Instituto abriu o curso regular. Do final de 1955 até 1958, formaram-se os primeiros assistentes em Psicologia; aos concluintes a partir de 1959 eram outorgados os títulos de psicólogos.

No ano de 1956, o Instituto recebeu a visita do Prof. Dr. Igor Caruso, que ministrou dois cursos: Introdução à Psicologia Profunda da Pessoa e Questões de Psicologia Atual.

Em 1958, o curso teve sua estrutura curricular alterada, que vigorou até a promulgação da lei n.° 4119, de 27 de agosto de 1962, a qual reconheceu a profissão de psicólogo. No ano seguinte, ocorreu o primeiro vestibular para o curso de graduação em Psicologia. Em dezembro de 1964, a última turma de pós-graduados em Psicologia, dentro do projeto inicial de 1953, se formou. Felizmente, eles puderam exercer a profissão de psicólogo, por um período de dois anos, conforme estabelecido pelo decreto n.° 53464 de 21 de janeiro de 1964.

 História da PUCRS, volume II. Irmãos Faustino João e Elvo Clemente. EDIPUCRS. 1997

Ligações externas 
 Página da Fapsi

Psicologia